Kim Ji-soo è un nome proprio di persona e può riferirsi a:

Cinema 
Kim Ji-soo (1972-), attrice sudcoreana
Ji Soo (Kim Ji-soo, 1993-), attore sudcoreano

Musica 
Kim Ji-soo (1990-), cantante sudcoreano
Kim Ji-soo (1995-), cantante e attrice sudcoreana

Sport 
Kim Ji-soo (1986-), giocatore di baseball sudcoreano
Kim Ji-soo (1994-), skeletonista sudcoreano